

Biologia 
 al femminile: Pipì o Urina – secrezione biologica, volgarmente anche nota come, piscia o piscio
 al maschile: Pipì o Pene – organo secretivo maschile, in particolare il pene umano

Pagine correlate 
 Pipi – cantante spagnolo

Eufemismi 
Data la rilevanza stereotipata della parola, è frequente trovarla in contesto con altre fonologicamente simili:
 Pipistrello
 Pipino